Prova – sperimentazione empirica, detta anche test
 Prova – fase di allestimento di uno spettacolo
 Prova – nel diritto, dimostrazione della sussistenza di fatti
 Prova (ordinamento civile italiano)
 Prova (ordinamento penale italiano)
 Prova – in medicina, esperimento per verificare la funzionalità di un organo, apparato o sistema
 Prova – in numismatica indica una serie di tondelli coniati sperimentalmente per verificare aspetti tecnici ed artistici 
 Prova – frazione di San Bonifacio (Verona)
 Prova – nel senso di collaudo, per verificare prima dell'utilizzo il funzionamento di una cosa
 Prova – dall'assonanza dall'inglese proof, talvolta sinonimo di Dimostrazione

Pagine correlate 
 La prova

Altri progetti